Il doppio del torneo di tennis Philippine International 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Syd Ball e Ross Case che hanno battuto in finale Mike Estep e Marcelo Lara 6–3, 7–6, 9–7.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Philippine International 1974